В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Internazionali d'Italia 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Міма Яушовець здобула титул, у фіналі перемігши Леслі Гант 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 
 Регіна Маршикова (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Italian Open (теніс)